Le château de Pommier fait référence au :

 château de Pommier situé sur la commune de Cortevaix en Saône-et-Loire ;
 château de Pommier situé sur la commune de Saint-Front-la-Rivière en Dordogne ;
 château de Pommier à Saint-Martin-du-Mont dans l'Ain.

Pommier